

Astronomia
73533 Alonso – asteroide della fascia principale
Cratere Alonso – cratere sulla superficie di Miranda

Onomastica
Alonso – variante spagnola del nome proprio di persona italiano maschile Alfonso

Personaggi fittizi
Alonso Quixano – personaggio immaginario di Don Chisciotte della Mancia

Persone
Adrián Alonso – attore messicano
Alicia Alonso – ballerina cubana
Alejandro Alonso – calciatore argentino
Armando Alonso – calciatore costaricano
Chelo Alonso – ballerina e attrice cubana
Clara Alonso – attrice argentina
Dámaso Alonso – poeta spagnolo
Daniella Alonso – attrice statunitense
Diego Alonso – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano
Eduardo Alonso – ex calciatore spagnolo
Emilio Alonso – cestista cubano naturalizzato spagnolo
Faustino Alonso – calciatore paraguaiano
Fernando Alonso – pilota di Formula 1 spagnolo
Francisco Alonso – cestista spagnolo
Iván Alonso – calciatore uruguaiano
Jessica Alonso – ex pallamanista spagnola
Jesús Alonso Fernández – calciatore spagnolo
Joaquín Alonso – ex calciatore spagnolo
Juan Alonso Adelarpe – calciatore spagnolo
Julián Alonso – allenatore di tennis ed ex tennista spagnolo
Júnior Alonso – calciatore paraguaiano
Kiko Alonso – giocatore di football americano statunitense
Laz Alonso – attore statunitense
Marcos Alonso Mendoza – calciatore spagnolo
Maria Conchita Alonso – attrice e cantante cubana
Mateo Alonso – scultore argentino
Matías Alonso – calciatore uruguaiano
Mauricio Alonso – calciatore uruguaiano
Mercedes Alonso – attrice spagnola
Miguel Ángel Alonso – ex calciatore spagnolo
Mikel Alonso – calciatore spagnolo
Norberto Alonso – ex calciatore argentino
Osvaldo Alonso – calciatore cubano naturalizzato statunitense
Pete Alonso – giocatore di baseball statunitense
Pichi Alonso – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
Piluca Alonso – ex cestista spagnola
Silvia Alonso – attrice spagnola
Sito Alonso – allenatore di pallacanestro spagnolo
Victoria Alonso – produttrice cinematografica argentina
William Alonso – economista statunitense
Xabi Alonso – calciatore spagnolo
Yonder Alonso – ex giocatore di baseball cubano

Pagine correlate
 Alonzo
 Juan Alonso
 Marcos Alonso
 Pedro Alonso
 Alonso López (disambigua)
 Alonso Pérez
 García Alonso